Torrent de la Rabassada, afluent de la riera de Sant Medir (Vallès Occidental)
 Serra de la Rabassada, serra a Sant Cugat del Vallès
 Veïnat de l'Arrabassada, veïnat de Sant Cugat del Vallès
 Carretera de la Rabassada, carretera de Barcelona a Sant Cugat del Vallès 
 Casino de l'Arrabassada, casino i hotel a la carretera de la Rabassada.
 Font de la Rabassada, font situada a la carretera de la Rabassada.
 Mirador de la Rabassada, mirador situat a la carretera de la Rabassada
 Pujada a la Rabassada, cursa d'automobilisme i de motociclisme a la carretera de la Rabassada
 Puig de la Rabassada, muntanya a Sant Martí Vell (Gironès)